Urban se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Urban
 Danúncia Urban
 Hermann Urban
 Ignatz Urban